Beetz est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Élisa Beetz-Charpentier (1859-1949), sculptrice et peintre française
Jean Beetz (1927-1991), juge canadien à la Cour suprême
Johan Beetz (1874-1949), naturaliste canadien
Tom Beetz (né en 1986), spécialiste allemand de combiné nordique
Wilhelm von Beetz (1822-1886), physicien allemand
Zazie Beetz, actrice germano-américain

Toponyme

Baie-Johan-Beetz, localité de la Côte-Nord

Voir aussi
Maison Johan-Beetz, site patrimonial de la Côte-Nord

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme